Motocyklowe Grand Prix Argentyny 2017 – druga eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, którą rozegrano 9 kwietnia 2017 roku na torze Autódromo Termas de Río Hondo.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Klasyfikacja po wyścigu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyścig na stronie MotoGP

2017 w Argentynie
Motocyklowe mistrzostwa świata
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2017
2017 w sportach motorowych
Sporty motorowe w Argentynie